Trennstein heißen:

 Trennstein (Gemeinde Thannhausen), Ortschaft und Katastralgemeinde von  Thannhausen, Bezirk Weiz, Steiermark
 Burgstall Trennstein, auch Treunstein, verfallene Burg bei Schloss Thannhausen, Steiermark